Viforeni se poate referi la:
Localități din România
Viforeni, Bacău 
Viforeni, Botoșani